Quatre navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Piet Hein :
 , un navire de défense côtière de classe Evertsen ;
 , un destroyer de classe Admiralen ;
 , une frégate de classe Kortenaer ;
 Ex-HMS Serapis, transféré dans la Marine royale néerlandaise et rebaptisé Piet Hein.

Piet Hein